

Geografia

Stati Uniti d'America 
 Eugene – città dell'Oregon, capoluogo della Contea di Lane
 Eugene – comunità non incorporata della Contea di Vermillion, Indiana
 Eugene – comunità non incorporata della Contea di Cole, Missouri

Persone 
 Eugene – wrestler statunitense
 Eugene – cantante e attrice sudcoreana

Altro 
 Eugene – versione inglese del nome Eugenio